AM — пятый студийный альбом британской инди-рок-группы Arctic Monkeys, издан 9 сентября  года лейблом Domino.

Об альбоме 
AM записан в студиях Sage & Sound Recording в Лос-Анджелесе и Rancho De La Luna, расположенной на территории Джошуа-Три в штате Калифорния. В записи пластинки принимали участие Джош Хомм, барабанщик Элвиса Костелло Пит Томас, музыкант и композитор , а на заключительном треке «I Wanna Be Yours» был использован текст панк-поэта Джона Купера Кларка. Продюсированием альбома занимался участник группы   в сотрудничестве с Россом Ортоном. Помимо цифрового формата релиз будет выпущен на компакт-дисках, грампластинках и в подарочном виниловом издании.

В интервью сотруднику Lenta.ru Алекс Тёрнер заявил, что название альбома было выбрано по примеру названия сборника VU американской рок-группы The Velvet Underground, что оно подчёркивает идеальное состояние коллектива группы. Также Тёрнер сообщил, что в новом альбоме будут звучать элементы стоунер-рока, сёрфа и хип-хопа.

Список композиций

Участники записи 
В записи и оформлении альбома приняли участие:
 Алекс Тёрнер, Ник О’Мэлли, Джейми Кук, Мэтт Хелдерс — Arctic Monkeys
 Джеймс Форд — продюсер
 Росс Ортон — сопродюсер
 Ян Ши — звукорежиссёр
 Чэд Блейк — сведение
 Джош Хомм — бэк-вокал

Чарты

Недельные чарты

Годовые чарты

Сертификация

История релиза

Примечания 

Альбомы Arctic Monkeys
Альбомы, спродюсированные Джеймсом Фордом
Альбомы инди-рока
Альбомы стоунер-рока
Альбомы Domino Records